Malý velký muž může označovat:

 Malý velký muž – americký film z roku 1970 s Dustinem Hoffmanem v hlavní roli
 Malý velký muž (Indián) – válečník indiánského kmene Lakotů, spolubojovník Splašeného koně
 Malý velký muž (kniha) – román Thomase Bergera z roku 1964